Il detentore del titolo Roy Emerson ha perso nei quarti di finale contro Owen Davidson.

Manuel Santana ha battuto in finale Dennis Ralston 6–4 11–9 6–4.

Teste di serie
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Tony Roche (quarti di finale)
 Fred Stolle (secondo turno)
 Manuel Santana (campione)
 John Newcombe (terzo turno)
 Dennis Ralston (finalista)
 Cliff Drysdale (semifinali)
 Clark Graebner (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1966